В данный список включены бабочки семейства Совок (Noctuidae), распространенные в Бельгии. Это семейство средних и мелких по размеру бабочек в этой стране представлено примерно 335 видами. Список состоит из биноменов (двухсловных названий, состоящих из сочетания имени рода и имени вида) и указанных рядом с ними имени учёного, впервые описавшего данный таксон, и года, в котором это произошло.

Список видов 
Этот список является частью более общего Списка бабочек Бельгии.

 Abrostola asclepiadis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766)
 Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758)
 Acontia trabealis (Scopoli, 1763)
 Acronicta aceris (Linnaeus, 1758)
 Acronicta leporina (Linnaeus, 1758)
 Acronicta strigosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acronicta alni (Linnaeus, 1767)
 Acronicta cuspis (Hubner, 1813)
 Acronicta psi (Linnaeus, 1758)
 Acronicta tridens (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acronicta auricoma (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acronicta euphorbiae (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acronicta menyanthidis (Esper, 1789)
 Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758)
 Actebia praecox (Linnaeus, 1758)
 Actinotia polyodon (Clerck, 1759)
 Agrochola lychnidis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agrochola helvola (Linnaeus, 1758)
 Agrochola humilis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agrochola litura (Linnaeus, 1758)
 Agrochola lunosa (Haworth, 1809)
 Agrochola nitida (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agrochola lota (Clerck, 1759)
 Agrochola macilenta (Hubner, 1809)
 Agrochola circellaris (Hufnagel, 1766)
 Agrotis bigramma (Esper, 1790)
 Agrotis cinerea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agrotis clavis (Hufnagel, 1766)
 Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758)
 Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)
 Agrotis puta (Hubner, 1803)
 Agrotis ripae Hubner, 1823
 Agrotis segetum (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agrotis trux (Hubner, 1824)
 Agrotis vestigialis (Hufnagel, 1766)
 Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758)
 Ammoconia caecimacula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Amphipoea fucosa (Freyer, 1830)
 Amphipoea lucens (Freyer, 1845)
 Amphipoea oculea (Linnaeus, 1761)
 Amphipyra berbera Rungs, 1949
 Amphipyra perflua (Fabricius, 1787)
 Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758)
 Amphipyra tragopoginis (Clerck, 1759)
 Anaplectoides prasina (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Anarta myrtilli (Linnaeus, 1761)
 Anarta odontites (Boisduval, 1829)
 Anarta trifolii (Hufnagel, 1766)
 Anorthoa munda (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Antitype chi (Linnaeus, 1758)
 Apamea anceps (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Apamea aquila Donzel, 1837
 Apamea crenata (Hufnagel, 1766)
 Apamea epomidion (Haworth, 1809)
 Apamea furva (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Apamea illyria Freyer, 1846
 Apamea lateritia (Hufnagel, 1766)
 Apamea lithoxylaea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766)
 Apamea oblonga (Haworth, 1809)
 Apamea remissa (Hubner, 1809)
 Apamea scolopacina (Esper, 1788)
 Apamea sordens (Hufnagel, 1766)
 Apamea sublustris (Esper, 1788)
 Apamea unanimis (Hubner, 1813)
 Aporophyla australis (Boisduval, 1829)
 Aporophyla lueneburgensis (Freyer, 1848)
 Aporophyla nigra (Haworth, 1809)
 Apterogenum ypsillon (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Archanara dissoluta (Treitschke, 1825)
 Archanara neurica (Hubner, 1808)
 Arenostola phragmitidis (Hubner, 1803)
 Asteroscopus sphinx (Hufnagel, 1766)
 Atethmia centrago (Haworth, 1809)
 Athetis gluteosa (Treitschke, 1835)
 Athetis pallustris (Hubner, 1808)
 Athetis hospes (Freyer, 1831)
 Autographa bractea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Autographa gamma (Linnaeus, 1758)
 Autographa jota (Linnaeus, 1758)
 Autographa pulchrina (Haworth, 1809)
 Axylia putris (Linnaeus, 1761)
 Brachionycha nubeculosa (Esper, 1785)
 Brachylomia viminalis (Fabricius, 1776)
 Bryophila raptricula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Bryophila ravula (Hubner, 1813)
 Bryophila domestica (Hufnagel, 1766)
 Calamia tridens (Hufnagel, 1766)
 Callopistria juventina (Stoll, 1782)
 Calophasia lunula (Hufnagel, 1766)
 Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766)
 Caradrina clavipalpis Scopoli, 1763
 Caradrina selini Boisduval, 1840
 Celaena haworthii (Curtis, 1829)
 Ceramica pisi (Linnaeus, 1758)
 Cerapteryx graminis (Linnaeus, 1758)
 Cerastis leucographa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cerastis rubricosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Charanyca trigrammica (Hufnagel, 1766)
 Charanyca ferruginea (Esper, 1785)
 Chersotis margaritacea (Villers, 1789)
 Chersotis multangula (Hubner, 1803)
 Chilodes maritima (Tauscher, 1806)
 Chloantha hyperici (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Chrysodeixis chalcites (Esper, 1789)
 Coenobia rufa (Haworth, 1809)
 Colocasia coryli (Linnaeus, 1758)
 Conistra ligula (Esper, 1791)
 Conistra rubiginosa (Scopoli, 1763)
 Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761)
 Conistra erythrocephala (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Conistra rubiginea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Coranarta cordigera (Thunberg, 1788)
 Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758)
 Cosmia diffinis (Linnaeus, 1767)
 Cosmia pyralina (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cosmia affinis (Linnaeus, 1767)
 Craniophora ligustri (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cryphia algae (Fabricius, 1775)
 Crypsedra gemmea (Treitschke, 1825)
 Cucullia absinthii (Linnaeus, 1761)
 Cucullia artemisiae (Hufnagel, 1766)
 Cucullia asteris (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cucullia chamomillae (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cucullia gnaphalii (Hubner, 1813)
 Cucullia lactucae (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cucullia lucifuga (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cucullia umbratica (Linnaeus, 1758)
 Cucullia lychnitis Rambur, 1833
 Cucullia scrophulariae (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cucullia verbasci (Linnaeus, 1758)
 Deltote bankiana (Fabricius, 1775)
 Deltote deceptoria (Scopoli, 1763)
 Deltote uncula (Clerck, 1759)
 Deltote pygarga (Hufnagel, 1766)
 Denticucullus pygmina (Haworth, 1809)
 Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758)
 Diachrysia chryson (Esper, 1789)
 Diarsia brunnea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Diarsia dahlii (Hubner, 1813)
 Diarsia florida (F. Schmidt, 1859)
 Diarsia mendica (Fabricius, 1775)
 Diarsia rubi (Vieweg, 1790)
 Dicycla oo (Linnaeus, 1758)
 Diloba caeruleocephala (Linnaeus, 1758)
 Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775)
 Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758)
 Egira conspicillaris (Linnaeus, 1758)
 Elaphria venustula (Hubner, 1790)
 Enargia paleacea (Esper, 1788)
 Epilecta linogrisea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Episema glaucina (Esper, 1789)
 Eremobia ochroleuca (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Euchalcia modestoides Poole, 1989
 Eugnorisma glareosa (Esper, 1788)
 Eugraphe sigma (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758)
 Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766)
 Eurois occulta (Linnaeus, 1758)
 Euxoa aquilina (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Euxoa cursoria (Hufnagel, 1766)
 Euxoa nigricans (Linnaeus, 1761)
 Euxoa nigrofusca (Esper, 1788)
 Euxoa obelisca (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Euxoa tritici (Linnaeus, 1761)
 Globia algae (Esper, 1789)
 Globia sparganii (Esper, 1790)
 Gortyna flavago (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Graphiphora augur (Fabricius, 1775)
 Griposia aprilina (Linnaeus, 1758)
 Hada plebeja (Linnaeus, 1761)
 Hadena perplexa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hadena albimacula (Borkhausen, 1792)
 Hadena bicruris (Hufnagel, 1766)
 Hadena compta (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hadena confusa (Hufnagel, 1766)
 Hadena filograna (Esper, 1788)
 Hecatera bicolorata (Hufnagel, 1766)
 Hecatera dysodea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Helicoverpa armigera (Hubner, 1808)
 Heliothis maritima Graslin, 1855
 Heliothis peltigera (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Heliothis viriplaca (Hufnagel, 1766)
 Helotropha leucostigma (Hubner, 1808)
 Hoplodrina ambigua (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hoplodrina blanda (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781)
 Hoplodrina respersa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hoplodrina superstes (Ochsenheimer, 1816)
 Hydraecia micacea (Esper, 1789)
 Hydraecia petasitis Doubleday, 1847
 Hyppa rectilinea (Esper, 1788)
 Ipimorpha retusa (Linnaeus, 1761)
 Ipimorpha subtusa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Jodia croceago (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lacanobia contigua (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lacanobia suasa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lacanobia thalassina (Hufnagel, 1766)
 Lacanobia aliena (Hubner, 1809)
 Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758)
 Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766)
 Lamprosticta culta (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lamprotes c-aureum (Knoch, 1781)
 Lasionycta proxima (Hubner, 1809)
 Lateroligia ophiogramma (Esper, 1794)
 Lenisa geminipuncta (Haworth, 1809)
 Leucania comma (Linnaeus, 1761)
 Leucania obsoleta (Hubner, 1803)
 Lithophane furcifera (Hufnagel, 1766)
 Lithophane lamda (Fabricius, 1787)
 Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766)
 Lithophane semibrunnea (Haworth, 1809)
 Lithophane socia (Hufnagel, 1766)
 Lithophane leautieri (Boisduval, 1829)
 Litoligia literosa (Haworth, 1809)
 Longalatedes elymi (Treitschke, 1825)
 Luperina dumerilii (Duponchel, 1826)
 Luperina testacea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lycophotia molothina (Esper, 1789)
 Lycophotia porphyrea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850)
 Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758)
 Melanchra persicariae (Linnaeus, 1761)
 Mesapamea secalella Remm, 1983
 Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758)
 Mesogona acetosellae (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mesogona oxalina (Hubner, 1803)
 Mesoligia furuncula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mniotype adusta (Esper, 1790)
 Mniotype satura (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Moma alpium (Osbeck, 1778)
 Mormo maura (Linnaeus, 1758)
 Mythimna albipuncta (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mythimna ferrago (Fabricius, 1787)
 Mythimna l-album (Linnaeus, 1767)
 Mythimna litoralis (Curtis, 1827)
 Mythimna conigera (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mythimna impura (Hubner, 1808)
 Mythimna pallens (Linnaeus, 1758)
 Mythimna pudorina (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mythimna straminea (Treitschke, 1825)
 Mythimna turca (Linnaeus, 1761)
 Mythimna vitellina (Hubner, 1808)
 Mythimna unipuncta (Haworth, 1809)
 Mythimna sicula (Treitschke, 1835)
 Naenia typica (Linnaeus, 1758)
 Noctua comes Hubner, 1813
 Noctua fimbriata (Schreber, 1759)
 Noctua interjecta Hubner, 1803
 Noctua janthe (Borkhausen, 1792)
 Noctua janthina Denis & Schiffermuller, 1775
 Noctua orbona (Hufnagel, 1766)
 Noctua pronuba (Linnaeus, 1758)
 Nonagria typhae (Thunberg, 1784)
 Nyctobrya muralis (Forster, 1771)
 Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761)
 Oligia fasciuncula (Haworth, 1809)
 Oligia latruncula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Oligia strigilis (Linnaeus, 1758)
 Oligia versicolor (Borkhausen, 1792)
 Oria musculosa (Hubner, 1808)
 Orthosia gracilis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Orthosia opima (Hubner, 1809)
 Orthosia cerasi (Fabricius, 1775)
 Orthosia cruda (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Orthosia miniosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Orthosia populeti (Fabricius, 1775)
 Orthosia incerta (Hufnagel, 1766)
 Orthosia gothica (Linnaeus, 1758)
 Pabulatrix pabulatricula (Brahm, 1791)
 Pachetra sagittigera (Hufnagel, 1766)
 Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763)
 Panolis flammea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Panthea coenobita (Esper, 1785)
 Papestra biren (Goeze, 1781)
 Paradiarsia punicea (Hubner, 1803)
 Parastichtis suspecta (Hubner, 1817)
 Peridroma saucia (Hubner, 1808)
 Periphanes delphinii (Linnaeus, 1758)
 Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758)
 Phlogophora scita (Hubner, 1790)
 Photedes extrema (Hubner, 1809)
 Photedes fluxa (Hubner, 1809)
 Photedes minima (Haworth, 1809)
 Plusia festucae (Linnaeus, 1758)
 Plusia putnami (Grote, 1873)
 Polia bombycina (Hufnagel, 1766)
 Polia hepatica (Clerck, 1759)
 Polia nebulosa (Hufnagel, 1766)
 Polychrysia moneta (Fabricius, 1787)
 Polymixis lichenea (Hubner, 1813)
 Polymixis flavicincta (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Protolampra sobrina (Duponchel, 1843)
 Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766)
 Rhizedra lutosa (Hubner, 1803)
 Rhyacia lucipeta (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Rhyacia simulans (Hufnagel, 1766)
 Sedina buettneri (E. Hering, 1858)
 Senta flammea (Curtis, 1828)
 Sideridis rivularis (Fabricius, 1775)
 Sideridis reticulata (Goeze, 1781)
 Sideridis turbida (Esper, 1790)
 Simyra albovenosa (Goeze, 1781)
 Spaelotis ravida (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Spodoptera exigua (Hubner, 1808)
 Subacronicta megacephala (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Syngrapha interrogationis (Linnaeus, 1758)
 Thalpophila matura (Hufnagel, 1766)
 Tholera cespitis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Tholera decimalis (Poda, 1761)
 Tiliacea aurago (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Tiliacea citrago (Linnaeus, 1758)
 Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758)
 Trichoplusia ni (Hubner, 1803)
 Trigonophora flammea (Esper, 1785)
 Tyta luctuosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Xanthia gilvago (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Xanthia icteritia (Hufnagel, 1766)
 Xanthia ocellaris (Borkhausen, 1792)
 Xanthia ruticilla (Esper, 1791)
 Xanthia togata (Esper, 1788)
 Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758)
 Xestia ditrapezium (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Xestia triangulum (Hufnagel, 1766)
 Xestia agathina (Duponchel, 1827)
 Xestia baja (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Xestia castanea (Esper, 1798)
 Xestia sexstrigata (Haworth, 1809)
 Xestia stigmatica (Hubner, 1813)
 Xestia xanthographa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Xylena solidaginis (Hubner, 1803)
 Xylena exsoleta (Linnaeus, 1758)
 Xylena vetusta (Hubner, 1813)
 Xylocampa areola (Esper, 1789)

См. также 
 Список Gelechiidae Бельгии
 Список Geometridae Бельгии
 Список Tortricidae Бельгии
 Список родов Tortricidae
 Список парусников России и сопредельных стран
 Список бабочек Индии (Papilionidae)

Примечания

Ссылки 
 Fauna Europaea
 Noctuidae Бельгии

совки Бельгии
Природа Бельгии
Совки
Списки:Бельгия
Списки чешуекрылых по регионам